Ранчо Лео има више значења:

 Ранчо Лео, Мерседес дел Реал (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Лео (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику